Livia est un nom propre utilisé comme prénom :

Prénom 
 Livia (féminin), Livio, (masculin)

Variantes dans d'autres langues 

 Tchèque : Livie
 Français : Livie
 Anglais : Livia
 variante: Livilla
 Latin : Livia
 Polonais : Liwia
 Portugais : Lívia
 Roumain : Livia
 Slovaque : Lívia
 Slovène : Livija
 Hongrois : Lívia

Personnes portant ce prénom 
Livia Brito, née Livia Brito Pestana, actrice cubano-mexicaine
Livia Drusilla (58 av. J.-C.-29 ap. J.-C, troisième épouse de l’empereur romain Auguste
Livia Medullina , deuxième fiancée de l'empereur Claude
Livia Orestilla , impératrice romaine, deuxième épouse de l'empereur Caligula
Livia Azzariti , médecin et présentatrice de télévision italienne
Livia Bianchi , résistante italienne
Livia Giampalmo , actrice, comédienne, réalisatrice et scénariste italienne
Livia Giuggioli , productrice de film italien, également impliqué dans la réalisation de documentaires
Livia Lancelot , pilote de motocross française
Livia Pietrantoni, née Agostina Pietrantoni , religieuse italienne des sœurs de la charité de sainte Jeanne-Antide Thouret
Livia Stagni , escrimeuse italienne, spécialiste du sabre
Livia Thür, sociologue, économiste et administratrice gouvernementale hongroise qui a fait sa carrière au Québec. 
Livia Turco, femme politique italienne

 Pour voir tous les articles concernant les personnes portant ce nom, consulter les pages commençant par Livia et Lívia.

Personnages de fiction 

 Livia Beale , dans la série télévisée américaine Journeyman
 Livia Frye , dans le feuilleton All My Children
 Livia Soprano , dans la série télévisée The Sopranos
 Livia , prénom adopté par un personnage de la série télévisée Xena: la guerrière
 Livia Blackthorn, dans Shadowhunter Chronicles de Cassandra Clare

Autres 
 Livia, un genre d'insectes hémiptères.
 Livìa est le nom en corse de Levie, village de l'Alta Rocca situé dans le sud de la Corse.
 Villa Livia (que les Latins appelaient Ad Gallinas Galbas ), villa du nord de Rome dans la zone de la Prima Porta.

Notes et références

Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme